Ludwig Weber – calciatore svizzero
Ludwig Weber – cantante lirico austriaco
Ludwig Weber – compositore tedesco